Le Championnat de Belgique de football D4 1961-1962 est la dixième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Les quatre formations sacrées sont deux habitués de l'étage supérieur (Vigor Hamme, Stade Waremmien) et deux néophytes qui accède au  pour la première fois (Eendracht Houthalen, VC Zwevegem Sport).

Les douze équipes promues de "P1" depuis la saison précédente se débrouillent plutôt bien, car seul le LC Bastogne est relégué en fin d'exercice. Descente en Provinciale également pour le FC Izegem qui les avaient quittées en 1945 mais qui subit deux relégations de suite.

Clubs participants 
Le nom des clubs est celui employés à l'époque. Les matricule renseignés en caractères gras existent encore en 2014-2015.

Série A

Localisation – Série A 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Bruxelles:R. CS La ForestoiseR. Ixelles SC
</div>

Série B

Localisation – Série B

Série C

Localisation – Série C 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Anvers:K. AC&V BrasschaatCappellen FC KMK. Hoboken SKK. SC Maccabi V.A.
</div>

Série D

Localisation – Série D

Classements & Résultats 
 Le nom des clubs est celui employé à l'époque

Classement final - Série A

Résultats des rencontres – Série A

Résumé 
Trois formations s'installent aux premières places et dominent cette série : le Stade Mouscronnois, le VG Oostende et Zwvegem Sport. Les cercle côtiers perd progressivement du terrain, alors que les « Hurlus » trébuchent à Ypres, à deux journées de la fin. Le VC Zwevegem Sport décroche le titre et monte en Division 3 pour la première fois de son Histoire.

Après une entame de championnat correcte, le CS Hallois perd pied et se retrouve irrémédiablement en position de relégué. À l'inverse, le K. SC Menen, longtemps menacé, réussit à s'en sortir en fin de parcours, tout comme La Forestoise qui devance Ruisbroek grâce à un plus grand nombre de victoires. Relégué de Division 3, le FC Izegem subit une  consécutive.

Après cinq journées, le VG Oostende (9) mène devant un quatuor, composé de Blankenberge, Mouscron, Pamel et Zwevegem avec 7 unités. Menin et La Rhodienne qui n'ont encore inscrit qu'un seul point occupent les deux dernières places.

Lors de la , le leader ostendais (12) concède sa première défaite (3-1) à La Rhodienne (3) qui obtient son premier succès. Menin (1) devient lanterne rouge alors que c'est Izegem (5), descendant de Division 3 qui est le troisième relégable. Zwevegem (12) revient à hauteur d'Ostende, devant Geraardsbergen, Blankengerge et les promus d'Ixelles (11).

Zwevegem passe devant 
Au premier tiers de la compétition, Zwevegem Sport (16) a pris les commandes, devant Ostende (14) qui a subi un deuxième revers (2-1) à Riuisbroek (8). Blankenberge, Ixelles, Pamel et les autres montants du Vereniging CS Yprois totalisent 13 points chacun. Le CS Hallois, La Rhodienne (6) et Menin (1), qui a aligné 9 défaites depuis son partage (0-0) contre...Ostende lors de la journée initiale, ferment la marche.

Malgré une défaite (1-0) à Grammont, Zwevegem (23) en tête à mi-parcours. Le Stade Mouscronnois (21-9v) et le VG Oostende (21-8v) restent au contact, devant Grammont (20). Le SC Menen obtient sa première victoire lors de la  (1-0) contre Deinze, mais reste dernier avec 5 points, alors quez son déplacement à Ruisbroek a été remis. Le CS Hallois stagne avec 6 unités en alignant 10 défaites de rang pour boucler le premier tour. Ruisbroek (-11), La Forestoise (10-4v) et La Rhodienne (10-+3v) sont les autres principaux menacés.

L'année civile 1961 se termine avec les journées « 17 » et « 18 » jouées partiellement. Le nombre de rencontres disputés varie de 18 à 16. Zwevegem (17-26) et Mouscron (18-26) sont à égalité de points après s'être neutralisés (1-1). Grammont et Ostende sont distancés de 3 unités et Pamel de 5. Halle (-8) a glissé au dernier rang, derrière Menin (9-17m) et la paire Forestoise/Rhodienne (11) qui a joué 18 fois. La première journée de  compte aussi quatre matchs remis.

Un trio se dégage 
À la fin du mois de janvier, Mouscron (-32) est aux commandes en termes de points, devant Zwevegem (-30) et le VG Oostende (-29). Pamel (-26) occupe le  devant Grammont (-25). Avec quatre nouvelles défaites au compteur, le CS Hallois s'enfonce (-8) derrière Menin (-13) et La Forestoise (-14-5v). Izegem (-14-6v) est à cemoment le « premier sauvé » derrière Ruisbroek (-15). La Rhodienne (19) a aligné trois victoires pour prendre quelque distance de la zone rouge.

Au soir du , Zwevegem (-36), bien que dominé (4-1) à Blankenberge, a repris la tête devant Mouscron (-35) qui a concédé trois partages de suite. Ostende (-33) complète le podium et semble le dernier candidat aux lauriers, car Geraardsbergen et Ixelles (27) sont désormais à 9 points de la tête. Halle (10) n'a guère progressé alors qu'Izegem (-16) et Menin (-16) sont les deux autres relégables derrière Ruisbroek (-17) et La Forestoise (-17).

Matchs d'alignement 
Du  au , on joue les douze rencontres remises des journées « 15 » à « 23 ». Les trois meneurs s'imposent et la situation reste inchangée à cinq rencontres de la fin : Zwevegem (38), Mouscron (37), Ostende (35). Quatrième, le CS Yprois (28) est virtuellement trop loin. La Forestoise (16-6v), Menin (18-5v), Izegem (17-7v) et le CS Hallois (11-4v) occupent les quatre derniers rangs derrière Ruisbroek (19-5v). Onzième, le SK Deinze (23) s'il n'est mathématiquement pas à l'abri possède donc une « marge » de cinq unités sur le premier descendant.

Lors de la « journée 26 » (initialement la ), Zwevegem (39) est accroché (1-1) à Ixelles (28). Mouscron (39), vainqueur (3-0) de Geraardsbergen, revient à stricte égalité. Par contre Ostende (35), battu (1-0) à La Forestoise (20) ; voirt le titre s'éloigner. Halle (11) qui s'est incliné (4-1) à Ypres, est mathématiquement relégué. Ruisbroek (19) défait (1-0) à Menin (20) et Izegem (17) qui a perdu (4-2) à Ninove sont relégables.

Le , Mouscron (41) et Zwevegem (41) s'imposent et restent à égalité de points et de victoires, par contre Ostende (35) est battu (1-2) à domicile par Ninove et ne peut plus espérer que forcer un match d'appui. Izegem (17) est défait (0-2) par Mouscron et s'enfonce à l'avant-dernière place. Les résultats les plus importants sont les victoires de Ruisbroek contre Ypres (1-0) et de Menin (0-1) à Deinze. Alors que Menin (23) a gaspillé son avantage, Menin (22) et Ruisbroek (21) dépassent La Forestoise (20) qui s'est inclinée (2-1) à Grammont. En termes de points, six clubs restent concernés par la lutte pour le maintien.

1 Le R. FC La Rhodienne est virtuellement sauvé après 27 rencontres puisqu'il totalise 10 victoires pour 7 à La Forestoise. Un test-match reste possible, mais il y a 45 formations intercalées.

Faux-pas de Mouscron et  pour Izegem 
Mouscron (42) est tenu en échec (1-1) chez lui par le Vereniging CS Yprois (1-1. Zwevegem (43) est seul en tête après avoir battu Halle (3-0). Le FC La Rhodienne (28) assure son maintien en dominant (5-1) Blankenberge. Menin (24) conforte sa position en prenant le dessus (3-1) sur Pamel (26), alors que Deinze '25) renvoie le FC Izegem en Provinciale (2-1). Riuisbroek (22-6v) prend un point à Ostende (3-3) mais est redépassé par La Forestoise (22-8v) qui a gagné le derby bruxellois à Ixelles (1-2).

À l'occasion de l'avant-dernière journée, Zwevegem (45) et Mouscron (44) campent sur leur position. Pamel (26) et Deinze (25) bien que battus sont certains de se maintenir puisque Menin (24), La Forestoise (22-8v) et Ruisbroek (22-6v) ont également perdu.

Zwevegem en « D3 », Ruisbroek en « P1 » 
Bien qu'ayant un calendrier plus ardu (Ostende et Ninove, respectivement  et  au moment de les rencontrer), le VC Zwevegem Sport tient bon et coiffe la couronne devant le Stade Mouscronnois qui échoue à un point. Zwevegem atteint la « D3 » quatre ans après son apparition en séries nationales.

Les trois derniers menacés s'imposent de concert et donc les places restent inchangées. Comptant deux victoires de moins que La Forestoise, le R. Ruisbroek FC doit descendre en séries provinciales dont il ne remontera jamais (au moins jusqu'en 2016).Douze mois plus tôt, soit avant l'adaptation du règlement, c'est La Forestoise qui serait descendue (+ de défaites).

Premier relégué dans l'ordre chronologique, le R. CS Hallois ne reviendra plus non plus en nationale avant sa fusion avec sa voisine de lUnion Halloise pour former le K. SK Halle en 1973. De son côté, Izegem patientera 4 saisons avant de revenir.

 Classement final - Série B 

 Résultats des rencontres – Série B 

 Résumé 
Si la première partie de la compétition est équilibrée, deux formations dominent les deux derniers tiers du parcours. Logiquement, le K. FC Vigor Hamme remporte le titre. Le « matricule 211 » réussit la performance de remporter ses 16 dernières rencontres. Revenant de « P1 », le RC Lokeren fait un beau vice-champion.

Les dernières positions sont longtemps occupées par le SV Asse, le SC Boussu-Bois et Humbeek. Durant la seconde partie de la saison, l'US du Centre qui descend de « D3 » s'écroule au début du second tour en alignant neuf défaites consécutives. Heureusement pour lui, le « matricule 213 » termine par un « 10 sur 12 » (donc 4 victoires en toute fin de parcours) et se maintient.

Si les banlieusards bruxellois de Asse ne réussissent pas à sans sortir, Humbeek y parvient aux dépens d'autres Brabançons flamands: Merchtem.

Passant plus de la moitié de la saison dans le ventre mou du classement, l'US Binchoise cafouille sa fin de parcours (« 6 sur 22 ») et échoue à l'avant-dernière place.

On assiste à un début partagé dans cette série où aucun favori ne se dégage après cinq journée. Le SK Lebbeke (8) prend le meilleur départ devant Scela Zele et Ecaussinnes (7) lequel, sauvé après un « test-match » contre Wandre, quelques mois plus tôt, reste le dernier invaincu. Les promus du QSC Boussu-Bois (2) ont une entame délicate. Ils sont les seuls sans victoire.

Au premier tiers du championnat, la tête du classement a changé avec deux belles remontées. Revenant de « P1 », le RC Lokeren (15) aligne un partage puis quatre victoires pour prendre les commandes, devant le Vigor Hamme (14) qui réalise un « 12 sur 16 » après une deux partages et une défaite lors des trois premières journées. Un trio composé de Scela Zele, Marchienne et Vilvorde compte 12 unités. Bouss (5) est resté à la dernière place, derrière Humbeek (7) et Asse (8).

 Le « Vigor » passe devant et y reste jusqu'à mi-parcours 
Lors de la , l'affiche entre les leaders tourne à l'avantage de Hamme (16) qui bat (3-1) Lokeren (15) et s'installe en tête. Une victoire d'autant plus bénéfique que les cinq suivants du général perdent des points.

Aucune formation ne fait un carton plein jusqu'à la mi-course, mais Hamme (22) reste devant avec une seule défaite. Lokeren (21) ne connaît pas de revers non plus. Par contre Vilvorde (18), qui s'était rapproché, mord la poussière (1-3) contre Beveren-Waas (16). Dendermonde (18) revient sur Vilvorde. Les trois places relégables sonyt occupées par Asse (10-4v), Humbeek et Boussu (10-2v), derrière Hoger-Op Merchtem (11).

La  se déroule normalement avec une victoire pour les deux meneurs. Ensuite, les journées « 17 », « 18 » et « 19 » sont perturbées par des remises.

Hamme () et Lokeren () ne perdent pas d'unité et confortent donc leur place respective en haut de la hiérarchie avec 8 et 5 points de mieux que Dendermonde, Marchienne et Lebbeke. Asse (-10), Boussu-Bois (-12) et Humbeek (-13) occupent les places relégables, mais différence de matchs joués rend la lecture du classement aléatoire.

 Un duo s'échappe 
Au terme du mois de , le Vigor Hamme (-34) et le RC Lokeren (-30) ont pris le large par rapport à leurs poursuivants directs, qui tous ont perdu des points. Dendermond et Lebbeke (24) précèdent Marchienne (23) puis un trio avec 22 unités. Le SV Asse (12) est toujours lanterne rouge, derrière Merchtem (14) et la paire Boussu/Humbeek (15). L'Union Sportive du Centre (17) qui descend de Division 3 est dans un spirale négative avec six défaites de rang pour entamer le second tour.

Avec 38 points et 23 rencontres jouées, Hamme, qui reste sur 20 matchs sans défaites dont 9 victoires de rang, est un très solide leader quand sont reprogrammées les matchs remis. Lokeren (33) a concédé deux partages est distancé de 5 points. Bien que comptant des rencontres de retard, les autres clubs sont virtuellement trop loin pour encore espérer le titre. À ce moment, les trois descendants sont Humbeek (-17-5v), Boussu-Bois (-15-4v) et Asse (-14-6v). Notons que Humbeek a deux matchs de retard sur l'US Centre (-17-6v) qui en est à 8 défaites de suite !

 Matchs d'alignement 
Quand toutes les équipes sont remises sur le même pied, avec encore cinq journées au programme, Hamme (42) devance Lokeren (37) alors que Beveren-Waas (31) est mathématiquement trop loin. L'US Centre (18) qui a enfin grappillé une unité à Scela Zele (1-1), précède Boussu (17) et Asse (15). Ces trois formations chassent derrière Merchtem (20, Binche et Humbeek (21) et Maurage (22).

 Le « Vigor » remporte le sommet et file vers le titre 
Le , le sommet « RC Lokeren-FC Vigor Hamme » ne laisse pas de place au suspense. Les visiteurs s'imposent (0-3) et prennent 7 points d'avance alors qu'il en reste 8 à distribuer.

Le titre est dans la poche une semaine plus tard, avec un net succès contre Maurage (7-1). Le K. FC Vigor Hamme retourne en Division 3 dont il est descendu cinq ans plus tôt.

Si la conquête du sacre a été limpide, la bagarre pour éviter la descente est beaucoup plus épique. À trois matchs de la fin, hut formations sont encore mathématiquement concernées car groupées sur 6 unités, soit le nombre restant « à prendre ».

La « journée n°29 » compte deux rencontres remises, dont une « Merchtem-Humbeek » concerne la lutte pour le maintien. Lebbeke (27) assure son sauvetage en battant (1-0) Asse (19) qui glisse à la dernière place. L'US Centre (23-8v), victorieuse (3-1) de Dendermonde, et Binche (23-6v), qui a réalisé un nul vierge à Marchienne, prennent une position légèrement plus avantageuse en laissant derrière eux: Maurage (22-8v), Humbeek (22-6v), Boussu (21), Merchtem (20) et Asse (19).

 Asse relégué 
L'avant-dernière journée, permet à l'US Centre (25) d'assurer son maintien en allant battre l'US Binchoise (1-2). Défait (0-4) par Lokeren, le SV Asse (19) est condamnée à retourner en Provinciale. Cinq formations se tiennent en un seul point pour désigner les deux autres relégués. Boussu (23-8v), Binche (23-6v), Merchtem (22-9v), Maurage (22-8v) et Humbeek (22-6v).

Merchtem et Humbeek se quittent sans but lorsque leur affrontement est joué. Un partage qui, en définitive, ne fait réellement les affaires d'aucune des deux formations : Merchtem (23-9v), Boussu (23-8v) devancent Humbeek et Binche (23-6v) alors que Maurage (22-8v) est devenu avant-dernier.

Lors de l'ultime journée, Boussu-Bois bat Binche (3-0), Humbeek étrille Dendermonde (5-0) et Maurage s'impose (2-1) contre Écaussinnes. Ces trois vainqueurs se maintiennent au détriment de Merchtem battu à domicile par l'US du Centre (0-3) et donc de Binche.

Si Hoger-Op Merchtem ne reste qu'une saison en « P1 », l'US Binchoise doit attendre 20 ans avant de retrouver les séries nationales alors que le SV Asse patiente quatre saisons de plus.

 Classement final - Série C 

 

 Résultats des rencontres – Série C 

 Résumé 
La situation reste longtemps indécise dans cette série où un groupe de cinq formations s'isolent en tête au début du second tour. Les diverses remises de matchs entretiennent un long suspense puisque toutes les formations n'ayant pas joué le même nombre de rencontres, les places au classement restent « virtuelles ». Voorwaarts Tienen et les promus de l'AS Eupen doivent admettre les premiers que l'écart se creuse avec le trio de tête. C'est ensuite Hoboken qui doit se résigner et laisser les deux « Stade », Louvain et Waremme, s'expliquer. Le R. Stade Waremmien FC fait la différence et remonte directement en Division 3, après avoir en battu son dernier rival et en profitant d'un faux-pas des Louvanistes à Eupen.

Contrairement aux habitudes, la lutte pour le maintien entretient moins de suspense. Les promus du LC Bastogne et le SRU Verviers sont rapidement et sérieusement distancés qu'ils ne peuvent jamais venir rivaliser avec les clubs qui les précèdent. Herve FC prend un départ catastrophique (« « 0 sur 10 ») mais se reprend au fil des semaines et termine la compétition sereinement. Les montants de Stockay-Warfusée sont menacés pendant une grande partie du championnat, mais ils prennent les points qu'il faut au bon moment pour finalement remonter à la  place. Le Rupel SK se retrouvent à son tour dans la zone rouge avec laquelle flirte le Maccabi Anvers. Celui-reste le dernier menacé en compagnie du CS Andennais. Les  ont joué au yo-yo dans le classement pendant toute la saison, en alternant bonnes et mauvaises périodes. Ce sont les Anversois qui descendent.

Lors des cinq premières journées, Voorwaarts Tienen (10) fait un carton plein. Le Stade Louvaniste (8-4v) est deuxième devant l'Excelsior Virton 8-3v) qui comme le leader reste invaincu. En fond de grille, Herve et le SRU Verviers n'ont pas marqué encore le moindre point, tandis que les promus du Léopold Bastogne ont pris une unité.

Une semaine plus tard, Louvain inflige sa première défaite à Tirlemont (5-2) et le rejoint en tête. Le Stade Waremme (8-4v) prend la , devant les promus de Cappellen qui reviennent à hauteur de Virton, battu pour la première fois (4-1) à Andenne, qui remonte de «  ». Bastogne (1) est devenu lanterne rouge après les  victoires de Herve (3-2, contre Maccabi) et du Skill Verviers (1-0, contre Hoboken).

Après un tiers de championnat, Louvain (16-8v) et V. Tienen (16-7v) occupent, dans cet ordre les deux premières positions, devant Hoboken (13) et Waremme (12). En bas de classement, Bastogne (3) fait un dangereux surplace. Le SRU Verviers (6) cale après trois succès de suite. Également promu, Stockay-Warfusée (7) est aussi en position de relégable, derrière le Maccabi Anvers et Herve (8).

 Un groupe de tête se forme 
Jusqu'à la mi-parcours aucune équipe ne prend l'ascendant individuellement. Un groupe de tête se forme avec Louvain (22) qui vire en tête devant Hoboken (21-10v), et Waremme (21-9v). Voorwaarts Tirlemont (19) et Braaschaat (181) complète le « Top 5 ». Après un départ intéressant, le CS Andennais (12) termine plus délicatement ce premier tour par trois revers et se retrouve « premier sauvé », devant Stockay (9), Verviers (8) et Bastogne (5).

La situation reste indécise en tête au début du second tour. Louvain (24) se fait battre (2-0) à Stockay (11) pourtant premier descendant à ce moment. Waremme (25) passe en tête en gagnant (1-3) à Tirlemont (21) et pendant que Hoboken (24) est accroché (0-0) à Andenne. La rencontre entre les deux derniers (« Bastogne-SRU Verviers ») est remise.

La  journée est amputée de deux rencontres et la suivante de cinq ! Les résultats les plus notables sont la défaite (4-1) du Stade Louvain (19m-26) à l'AS Eupen (22) qui réalise une excellent saison pour un cercle montant des séries provinciales. Le Voorwaarts Tienen (21) concéède aussi un revers (2-1) à Andenne (18) qui s'éloigne de la zone dangereuse.

 Chassé-croisé en tête 
Lors de la « journée  » disputée intégralement, le Stade Waremmien (27) gaspille son avantage en s'inclinant à domicile (1-2) contre Cappellen (22). Louvain (28) repasse devant en s'imposant (3-1) contre Hoboken (26). Net vainqueur (5-1) du Maccabi, Eupen (24) reste au  rang devant V. Tirlemont (23).

Le « chassé-croisé » se poursuit au terme de la  journée quand Waremme (29) gagne à l'Union Hutoise (2-3) et que Tirlemont (25- bat Louvain (28) sur le score de « 1 à 0 ». Eupen (26) reste au contact en prenant aisément le meilleur (2-5) sur Bastogne (5), dont la situation est catastrophique avec 11 unités de retard sur Stockay (16) qui est remonté au-dessus de la zone rouge où a glissé le Rupel SK (14).

Lors de la  journée, les deux « Stade » Louvaniste (déplacementau Rupel SK) et Waremmien (déplacement chez la lanterne rouge Bastogne) ne jouent pas. Hoboken (31-14v) rejoint Waremme en tête, mais avec un rencontre jouée en plus.

Huit jours plus tard, Waremme (33), qui refroidit les ardeurs d'Eupen (3-0), et Louvain (32) reprennent les deux premiers sièges car Hoboken (31) perd le derby anversois contre Brasschaat (0-1). V. Tienen (29) reprend la  place aux Eupenois.

 Matchs d'alignement 
Du  au , on ne joue que des rencontres remises précédemment. Aucune équipe de tête ne perd de points. Louvain (25m-36) prend la tête, suivi de Hoboken (25m-35). Waremme est redescendu au  rang, mais le « matricule 190 » n'a plus joué et compte alors deux rencontres de retard (23m-35). Voorwaarts Tienen (35m-33) précède Eupen (25m-30). En bas de tableau, Si Bastogne a décroché son troisième succès, en battant le SRU Verviers (1-0), il n'en est pas mois virtuellement relégué. Le « Léopold » qui peut encore prendre 12 unités, n'en totalise que 7 points et compte 12 points de retard sur le « premier sauvé », le Maccabi (25m-19-9v). Les deux autres relégables sont à ce moment, Rupel (24m-19-7v) et le SRU Verviers (24m-14-6v).

 Bastogne relégué 
Le , c'est la « journée  » qui est programmée. Le LC Bastogne (8) partage (1-1) contre le Maccabi (20) et s'en retrouve mathématiquement relégué en «  ». Stockay-Warfusée (23) empoche (2-1) deux points importants contre Hoboken (35) qui voit se rêves de titre s'amenuiser. Même constat pour V. Tienen (34) qui concède un nul (3-3) contre le « SRU » (15). Une semaine plus tard, Waremme (39) reprend le commandement en remportant (1-3) un de ses matchs de retard au Rupel SK (20).

 Duel des « Stade » pour le titre 

Le , Waremme (41) écarte un rival direct en la personne de Hoboken (35), défait (2-0) en Hesbaye. Louvain (40) gagne contre le CS Andennais (2-0) et reste au contact mais toujours avec un match de plus. Battu nettement (6-2) à Eupen, le SRU Verviers (15) est condamnée à retourner en Provinciale.

Le Stade Louvaniste (40) se fait surprendre (1-0) à Verviers, lors de la « journée  » programmée le . Waremme (43) va étriller le Maccabi Anvers (0-6) et prendre trois longueurs d'avance.

 Derniers matchs d'alignement et sacre pour Waremme 
Les trois rencontres en retard sont jouées les 21 et . Le R. Stade Waremmien FC va s'imposer sans trop de difficultés (2-4) chez la lanterne rouge et s'adjuger le titre puisque comptant 5 points de mieux que Louvain à deux matchs de la fin. Le « matricule 190 » remonte directement en Division 3.

Il ne reste qu'un mince suspense, entre deux équipes dans cette série. Rupel (25) est allé chercher à Verviers le point suffisant (2-2) à s'assurer du maintien. La désignation du  relégué ne concerne que le Maccabi Anvers (20-9v) qui est en position défavorable derrière Andenne (24-9v). Les « Oursons » ont reproduit le même second tout que le premier, à savoir perdre beaucoup de points en fin de parcours.

On termine cette série par les journées «  » puis «  ». Tout est dit après l'avant-dernière journée, le K. SC Maccabi V.A. (20) s'incline (4-5) contre Tirlemont. Une défaite sans regret car une victoire n'aurait pas été suffisante. Andenne (25) est allé prendre une unité (1-1) à Eupen. Durant la dernière journée, le Stade Louvain remporte un succès de prestige sur les terres du nouveau champion (2-4).

Les trois descendants ne restent guère en séries provinciales. Le Maccabi Anvers et le SRU Verviers remontent après une saison et Bastogne après deux.

 Classement final - Série D 

 Résultats des rencontres – Série D 

 Résumé 
Jusqu'à mi-parcours, aucune équipe ne se dégage en tête de cette série. Ensuite, l'Eendracht Houthalen s'affirme et n'est menacée que par les promus du Witgoor Sport Dessel. L'écart se creuse progressivement et le FC Eendracht Houthalen décroche le titre trois journées avant la fin.

Il y a relativement peu de suspense en bas de classement car quatre formations accumulent un retard conséquent et la bagarre pour le maintien ne concerne rapidement que ces cercles-là. Si le FC Bressoux ne prend pas un très bon départ, il se reprend par la suite et termine au  rang.

Le FC Heist Sportief, Ans FC, le FC Grobbendonk et le CS Schaerbeek se disputent pour une seule place évitant la relégation. C'est le club bruxellois qui émerge en fin de parcours.

Après cinq rencontres, le Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas reste le dernier club invaincu et occupe la tête avec 8 points, devant l'Eendracht Houthalen, Lommel et Winterslag (7). Les trois places descendanttes sont à ce moment occupées par Heist Sportief (3), Grobbendonk (2) et Ans qui n'a pas encore inscrit le moindre point.

Deux week-ends plus tard, Lommel (10) s'est hissé aux commandes, après une première défaite (3-1) de Mechelen-a/d-Maas (9) à Hasseltse VV (8) qui descend de Division 3. Le Patria Tongeren (9) s'est glissé dans le groupe de tête, aux côtés de Winterslag (9). Bressoux (5), Grobbendonk (4) et Ans (3) ferment la marche.

Aucune formation ne domine outrageusement cette série qui reste partagée avec les dix premiers du général groupés en 4 points après 10 journées. Winterslag (14) qui revient de « P1 » est leader, devant Vorselaar (13) auteur d'une jolie remontée (« 11 sur 12 »). Herstal, Houthalen, et les montants du Wotgoor Dessel (12) viennent ensuite devant Lommel et Mechelen-aan-de-Maas (11). Ans (4) s'enlise à la dernière place, derrière Heist (7) et le duo FC Bressoux/CS Schaerbeek (8).

 Houthalen en tête à mi-course 
L'indécision perdure jusqu'au milieu de la compétition. Houthalen (20-8v) a pris les commandes lorsque l'on arrive au terme du premier tour car Winterslag (20-7v) s'est battre (4-1) au Patria Tongres (17). le Witgoor Dessel (19) est sur la  marche du podium devant Mechelen-a/d-Maas (18-7v) et Vorselaar (18-6v). Schaeerbeek (111) est le « premier sauvé » devant Grobbendonk (10-4v) et Ans (10-3v) alors que Heist (9) qui reste sur 9 matchs sans victoire, a hérité de la lanterne rouge.

Trois journées plus tard, au terme de l'année civile 1961, Houthalen est toujours devant mais après avoir du céder le commandement à Winterslag au terme de la  journée. En effet, Houthalen a été battu (3-2) à Lommel pendant que les « Rouge et Noir » gagnaient à Herstal (1-4). L'Eendracht Houthalen (24) est repassé en ayant gagné (1-0) contre Winterslag (23). Mechelen-a/d-Maas (22-9v) est troisième, suivi du « Witgoor » (22-8v). Herstal, Vorselaar et Bressoux auteur d'un beau redressement (« 14 sur 18 ») viennent ensuite avec 20 unités. Heist Sportief (10) est dernier, derrière Grobbendonk (11) et Schaerbeek (12-3), devancé par Ans (12+-4v) au nombre de victoires. Mol Sport avec 16 unités est temporairement à l'abri à la  place. Lommel et le Patria Tongres (19) compte une rencontre de moins, car leur opposition a été reportée.

Les journées « n°19 » et « n°20 » ne sont que partiellement disputées avec respectivement 3 et 1 remises. Au soir de la  journée, Houthalen (-28) reste en tête du classement devant Witgoor Dessel (-27) et trois équipes avec 24 unités: Vorselaar (-24-9v), Mechelen-a/d-Maas (-24-9v) et Winterslag (-24-8v). Le CS Schaerbeek (-13), Grobbendonk (-11) et Heist (-10) sont les trois descendants.

 Houthalen prend l'avantage 
La journée « n°23 » connaît aussi deux parties remises. L'écart entre les matchs joués s'étend alors de 21 à 23 selon les formations. L'Eendracht Houtalen qui signe un sixième succès consécutif pose les jalons de ce qui pourrait être un titre avec 32 points en 22 rencontres. Seul le Witgoor Dessel (30) s'accroche encore mais il a joué une rencontre de plus. Hasseltse VV effectue une belle remontée mais ne totalise que 26 unités, en ayant aussi disputé 23 matchs. Schaerbeek (13) et Heist (10) s'enfoncent alors que Grobbendonk a signé deux victoires de suite pour grimper à 15 points et dépasser Ans (15) d'une victoire. Le maintien devrait se jouer entre ces quatre équipes car le  classé, l'Excelsior Hasselt a déjà capitalisé 22 points.

Une semaine plus tard, le leader (33) est tenu en échec (0-0) à Hasselt VV (27). Witgoor Dessel (32) se rapproche après avoir gagné (1-2) à Mechelen-a/d-Maas. En bas de classement, le FC Grobbendonk (17) prend deux unités précieuse (3-0) contre Ans (15).

Mais en l'espace d'une nouvelle semaine, le Witgoor (32) se fait surprendre à domicile par Mol S^port (0-1) et Houthalen (35) recreuse l'écart en dominant Bressoux (2-0).

 Matchs d'alignement 
Du  au , sont disputées des rencontres d'alignement. Toutes les équipes ont alors disputé 25 parties.

Houthalen (36) qui a concédé un partage (0-0) au CS Schaerbeek (19) porte son avantage sur Dessel (32) à 4 unités. Winterslag (31) malgré un revers (4-0) à Ans, se hisse au  rang, en battant Grobbendonck (3-0). La situation en fin de grille est alors devenue la suivante: Herstal (25), Schaerbeek (19), Grobbendonk (18), Ans (17) et Heist (12).

Lors de la  journée, Houthalen fait une opération en or, en gagnant à Grobbendonk (1-4), pendant que les équipes classées de 2 à 8 perdent toutes au moins un point. Dessel (33) a partagé (1-1) à Schaerbeek (20), lequel est leur seul des quatre derniers à marquer une unité quand les trois autres s'inclinent. Douzième, l'AS Herstalienne est pratiquement hors d'atteinte avec 27 points.

 Titre attribué et premier relégué connu 
La « journée 27 » apporte les deux premiers verdicts de cette série. Witgoor Dessel (34-12v) est accroché (1-1) au Patria Tongres, pendant que Houthalen (40-17v) gagne (0-1) à Vorselaar. Avec 6 points et 5 victoires d'avance, le FC Eendracht Houthalen est sacré champion et atteint la Division 3 pour la première fois de son Histoire. Les quatre derniers sont battus. Avec seulement 12 points, FC Heist Sportief est mathématiquement relégué en « P1 » puisque le p »premier sauvé », Schaerbeek à 20 points. Grobbendonk (18) et Ans (17) restent à la lutte avec le « matricule 55 bruxellois ».
è
Malgré un partage (2-2) contre Mechelen-aan-de-Maas, Ans (18-6v) fait la mauvaise opération de la , car Schaerbeek (22-7v) gagne (4-2) contre Vorselaar et Grobbendonk (20-8v) gagne (2-1) face au « Patria ».

 Fin du suspense à une journée de la fin 
Tout est dit après l'avant-dernière journée quand Schaerbeek (24) gagne nettement (1-5) au K. FC Grobbendonk (20) et renvoie les Anversois en Provinciale. Une sanction identique s'adresse au R. Ans FC, qu'une victoire n'aurait de toute façon pas sauvé, et qui s'écroule à Lommel (12-1).

La dernière journée est disputée pour la gloire, toute comme ensuite la partie « Bressoux-Herstal » reportée de la . Winterslag (38) bat (2-1) le Witgoor Dessel (36) et lui souffle la deuxième place.

Après un premier séjour de huit saisons, le FC Heist Sportief doit quitter la nationale. Il n'y revient que six ans plus tard. Le purgatoire en « P1 » ne dure qu'une saison pour Ans FC. Par contre, le K. FC Grobbendonk ne revient jamais en séries nationales (pas avant 2016).

 Tournoi pour désigner le « Champion de Promotion » 
Le mini-tournoi organisé pour désigner le « Champion de Promotion » se déroule en deux phases. Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Selon le règlement de l'époque, ni la différence de buts, ni les buts inscrits en déplacement ne sont prépondérants. Si chaque équipe remporte une manche, un barrage est organisé. La finale est prévue en une manche avec un « replay » en cas d'égalité.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

 Récapitulatif de la saison 
 Champion A: VC Zwevegem Sport  en Promotion (D4) Champion B: K. FC Vigor Hamme  en Promotion (D4) Champion C: R. Stade Waremmien FC  en Promotion (D4) Champion D: FC Eendracht Houthalen  en Promotion (D4) Sixième titre en Promotion (D4) pour la Province de Liège.
 Quatrième titre en Promotion (D4) pour la Province de Limbourg.
 Troisième titre en Promotion (D4) pour la Province de Flandre occidentale.
 Sixième titre en Promotion (D4) pour la Province de Flandre orientale.

 Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (le Vigor Hamme, l'Eendracht Houthalen, le Stade Waremme et Zwevegem Sport) sont promus en Division 3, d'où sont relégués le KV Aarschot, Fléron FC, Kontich FC et l'US Tournaisienne.
 Relégations vers les séries provnciales 
12 clubs sont relégués vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Remarques concernant certains relégués 

 Montées depuis les séries provinciales Douze clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Débuts en Promotion Deux clubs qui ont déjà joué dans une série nationale évoluent pour la première fois au  national du football belge. Avec les deux cercles faisant leurs grands débuts en séries nationales, ils portent à 149 le nombre de clubs différents ayant joué à ce niveau.
 K. Humbeek FC est le  brabançon différent à jouer à ce niveau
 K. FC Izegem est le  flandrien occidental différent à jouer à ce niveau.

 Débuts en séries nationales Deux clubs''' apparaissent pour la première fois en séries nationales.
 Witgoor Sport Dessel est le  anversois différent à jouer à ce niveau. Le  en séries nationales.
 R. RC Stockay-Warfusée est le  liégeois différent à jouer à ce niveau.'' Le  en séries nationales.

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4